Минулорічні чемпіони Ненад Зімоньїч та Саманта Стосур не відстоювали титул, оскільки Стосур вирішила не брати участі. Зімоньїч грав з Ярмілою Гайдошовою, але вони програли в третьому колі парі Роберт Ліндстедт та Анабель Медіна Ґарріґес.

Титул виграли сьомі сіяні Леандер Паес і Мартіна Хінгіс, здолавши в фіналі пару Александр Пея/Тімеа Бабош  6–1, 6–1.

Сіяні пари
Усі сіяні пари отримали право почати з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Зовнішні посилання
 Main draw 

Вімблдонський турнір
2015 у тенісі